Сезон 2015/2016 стал для Ювентуса 112-м в Чемпионате Италии. Клуб взял все внутренние трофеи, а вот в Лиге чемпионов зайти дальше 1/8 финала не удалось.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:118.000.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Убытки:0

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:66.280.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Прибыль:0

Общие убытки:118.000.000

Общая прибыль:66.280.000

Разница:51.720.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Суперкубок Италии

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Статистика

Бомбардиры

Ссылки